Název Dražice má více sídel:
 Dražice, obec v okrese Tábor
 Dražice (okres Rimavská Sobota), obec na Slovensku v okrese Rimavská Sobota
 Dražice (Benátky nad Jizerou), část města Benátky nad Jizerou v okrese Mladá Boleslav
 Dražice (hrad), zřícenina gotického hradu v Dražicích (Benátky nad Jizerou)
 Dražice (Chorvatsko), vesnice v Chorvatsku v Přímořsko-gorskokotarské župě, součást opčiny Jelenje

Související články 
 Páni z Dražic